Liars d'Armanhac, municipi francès del departament del Gers (regió de Migdia-Pirineus)
 Liars (grup musical), trio de Los Angeles
 Liars  o Lias (Occitània), municipi francès del departament del Gers (regió de Migdia-Pirineus)